Александр Казакевич:
 Казакевич, Александр (1986) — литовский борец греко-римского стиля.
 Казакевич, Александр Владимирович (1950—2016) — советский и российский военный геодезист.
 Казакевич, Александр Пахомович (1889—1959) — оперный певец.